L'aire urbaine de Saint-Brieuc est une aire urbaine française constituée autour de l'unité urbaine de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Composée de 49 communes, elle comptait 171 721 habitants en 2012, et 172 558 en 2013.

Composition 
 Lors du redécoupage de la France urbaine effectué par l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Saint-Brieuc est passée de 23 à 49 communes. Elle a notamment absorbé les unités urbaines de Binic (5 communes), Plouagat (2 communes) et la petite ville de Quintin.

Caractéristiques et composition en  1999 
D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Brieuc est composée de 23 communes, toutes situées dans les Côtes-d'Armor. 6 des communes de l'aire urbaine font partie de son pôle urbain, l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Saint-Brieuc. Les 17 autres communes, dites monopolarisées, se répartissent en 13 communes rurales et 4 communes urbaines, dont
 2 sont des villes isolées (unités urbaines d'une seule commune) : Plédran et Pordic,  
 2 forment l'unité urbaine de Plaintel : Plaintel et Saint-Julien.

L’aire urbaine de Saint-Brieuc appartient à l’espace urbain de Saint-Brieuc.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

En 2006, la population s’élevait à  habitants.

Articles connexes 
 Espace urbain (France)
 Aire urbaine (France)
 Communes des Côtes-d'Armor

Les autres aires urbaines des Côtes-d'Armor
 Aire urbaine de Dinan
 Aire urbaine de Guingamp
 Aire urbaine de Lamballe
 Aire urbaine de Lannion
 Aire urbaine de Loudéac
 Aire urbaine de Paimpol

Références

Liens externes 
 Croquis géographique de l'aire urbaine de Saint-Brieuc : https://mickaelgendry.wordpress.com/saint-brieuc-de-lhistoire-a-la-geographie/
 INSEE, Composition de l'aire urbaine
 INSEE, Chiffres-clés de l'aire urbaine

Saint-Brieuc
Géographie de Saint-Brieuc